Glavina Donja je naselje u sastavu Grada Imotskog, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 1.748 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji